Ciasna (plaats), plaats in Polen
 Ciasna (gemeente), gemeente in Polen